

Canada 
 Rivière Antoine, un affluent de la rivière des Outaouais, dans la province de Québec au Canada

États-Unis 
 Rivière Antoine, un cours d'eau qui coule dans l'État de l'Arkansas, affluent de la Little Missouri
 Rivière Antoine, un affluent du bayou du lac Noir, dans l'État de la Louisiane